La Coppa del Portogallo 2020-2021 è stata la 48ª edizione della principale coppa nazionale portoghese di hockey su pista. La competizione è iniziata il 14 novembre 2020 e venne interrotta il 16 gennaio 2021 dopo la disputa dei trentaduesimi di finale a causa della pandemia di COVID-19; il titolo non fu aggiudicato.

Risultati

Tabellone fase finale

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Coppa del Portogallo di hockey su pista
Tornei per club di hockey su pista nel 2020
Tornei per club di hockey su pista nel 2021